Дмитрий Архи́пович Тара́ков (17 апреля 1932, село Малышкино, Гусевский район, Ивановская Промышленная область, РСФСР, СССР — 22 мая 2013, Оренбург, Россия) — завкафедрой летательных аппаратов Аэрокосмического института ОГУ, консультант при дирекции (на общественных началах) ОАО "ПО «Стрела», Герой Социалистического Труда (1983), почётный гражданин Оренбурга. В 1976—2001 годах директор Оренбургского машиностроительного завода, генеральный директор ФГУП «Производственное объединение „Стрела“».

Литература 
 Россовский В. П., Тараков Дмитрий Архипович, Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.

Ссылки 
 

Почётные граждане Оренбурга
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Члены КПСС
Председатели Оренбургского горисполкома
Директора промышленных предприятий